SNK Playmore Corporation, est une entreprise japonaise, née sous l'appellation Playmore Corporation fondée en août 2001 et basée à Suita, dont l'activité est le développement et l'édition de jeux vidéo et de pachinkos. Parmi les produits les plus célèbres de la marque figurent les séries de jeux vidéo The King of Fighters, Art of Fighting, Fatal Fury et Metal Slug.

Au moment de la faillite de SNK en 2001, son fondateur Eikichi Kawasaki lance la société BrezzaSoft qui rachète les droits sur les licences SNK à Aruze alors détenteur de SNK. Eikichi Kawasaki lance Playmore en août 2001, renommée SNK Playmore en 2003. SNK Playmore rachete tous les droits des propriétés intellectuelles de SNK.

SNK Playmore produit essentiellement des titres sur consoles de jeux vidéo, notamment les franchises SNK, mais également en arcade, et conçoit des pachinkos.

En , SNK Playmore Corporation est racheté par l’entreprise chinoise Leyou Millenium.
Le , SNK change de nom en abandonnant le terme « Playmore » qui lui est associé, et réintroduit également son slogan d'origine,   .

La société devient officiellement SNK Corporation le .

Historique 
À la suite de plusieurs revers consécutifs, SNK, financièrement dans le rouge (accueil plus que mitigé de la Neo-Geo CD et des consoles portables, puis échec de l'Hyper Neo-Geo 64) est rachetée en 2000 par Aruze, qui fera peu d'efforts pour soutenir le jeu vidéo dans sa nouvelle filiale et n'injecte que très peu d'argent dans un groupe qui en a terriblement besoin. Le principal intérêt pour Aruze est de créer des pachinkos sur les licences The King of Fighters et Metal Slug.

Eikichi Kawasaki décide de quitter le groupe et fonde une nouvelle société appelée BrezzaSoft, emmenant avec lui cinq des dirigeants de SNK. Aruze décide à ce moment-là de stopper toute commercialisation des produits SNK à travers le monde et ferme sa filiale américaine. Les droits concernant l'exploitation du système Neo-Geo MVS en Amérique du Nord sont vendus à Apple Inc.. SNK se retrouve sans rentrée monétaire venant d'Europe et d'Amérique du Nord. Les finances de SNK deviennent rapidement ingérables et les dettes s'accumulent. Les actionnaires d'Aruze qui avaient provoqué le rachat de la société SNK portent plainte contre Aruze et accusent la maison-mère de la responsabilité de cette situation difficile et déficitaire. Entre les dettes croissantes et le procès, Aruze trouve de bonnes raisons pour mettre la société SNK en faillite par le Tribunal du district d'Osaka en date du .

Pendant le processus de dislocation de SNK, Aruze vend tous les droits des propriétés intellectuelles des jeux SNK comme The King of Fighters, Metal Slug et les autres franchises principalement à la société BrezzaSoft.

En , Eikichi Kawasaki lance une nouvelle startup appelée Playmore et rachète toutes les propriétés intellectuelles de SNK, ainsi que la société BrezzaSoft. La quasi-totalité des créations de l'ancienne société SNK est maintenant regroupée dans la société Playmore. Playmore reprend timidement les activités et produit quelques jeux et portages jusqu'en 2002. Aruze utilise toujours les licences SNK pour développer ses pachinkos, détenant les droits de ces propriétés, Playmore porte plainte contre Aruze et demande des « dommages et intérêts » auprès du tribunal d'Ōsaka. La décision et l'issue du procès ne sont pas encore arrêtées (en 2009). En , Playmore ressuscite SNK aux États-Unis en lançant la filiale SNK NeoGeo USA Corporation. Playmore obtient le droit de saisir et stopper la distribution illégale de cartouches Neo-Geo AES effectuée par plusieurs entreprises, puis les droits de distribution furent pour certains revendus à certaines de ces mêmes entreprises.

Le groupe initial est entièrement reconstitué, il ne manque que le nom. Eikichi Kawasaki annonce le  le renommage de Playmore en SNK Playmore Corporation.

En 2003, SNK Playmore utilise ses plus grosses licences, en Europe, Asie, et Amérique du Nord, toujours sur Neo-Geo (ou PCB) : SNK vs. Capcom: SVC Chaos, Metal Slug 5, Samurai Shodown V et Special. La plupart de ces jeux seront portés vers la Xbox et la PlayStation 2 vers 2004. C'est le moment où SNK Playmore commence à repenser son action et sa place sur le marché de l'arcade pour s'orienter vers le marché des consoles de jeux de salon. En 2004, l'entreprise annonce officiellement son orientation d'activité dans le secteur du pachinko. L'activité de développeur et éditeur de jeux vidéo sera limitée : seules les grosses licences SNK seront dorénavant développées sur consoles ou téléphone portable. SNK Playmore va quand même collaborer avec Sammy, SNK va développer des suites de The King of Fighters et Metal Slug en arcade sur Atomiswave (c'est un système étrangement similaire à celui de la Neo-Geo : système d'arcade puissant et cartouche, modularité, rapidité et simplicité).

SNK Playmore continue en arcade et annonce en 2006 au Tokyo Game Show, qu'il passe sur Taito Type X (et X²). Dans le même temps, la politique de portage et recyclage des jeux en compilation est largement utilisée. Plusieurs jeux sortent sur PlayStation et Xbox, pas mal de compilations… SNK Playmore est également présent sur les réseaux en ligne des consoles. Fatal Fury Special débarque en  sur le Xbox Live Arcade. Plusieurs jeux SNK sont disponibles sur la console virtuelle de la Wii de Nintendo, (Fatal Fury, Art of Fighting, World Heroes…). Le passage sur système Taito se concrétisera en 2007. On retiendra surtout 2009 avec l'évènement The King of Fighters XII.

Le , l'entreprise chinoise Wuhu Shunrong Sanqi Interactive et Oriental Securities investissent dans Leyou Millenium pour effectuer le rachat de SNK Playmore. Leyou Millenium rachète  de l'entreprise pour .

Le , SNK a officiellement abandonné le nom «Playmore» de son logo d'enterprise et a réintroduit son slogan original, «The Future Is Now», comme un moyen de signifier «un retour à I'histoire des jeux riches SNK». Un changement de nom légal de SNK Playmore Corporation à SNK Corporation a suivi le .

Liste de jeux 

SNK Playmore compte de nombreux jeux et franchises célèbres nés sous l'ère SNK comme Metal Slug, Samurai Shodown ou The King of Fighters.

Liste de pachinkos 
SNK Playmore continue à exploiter la branche pachinko initiée dans le groupe du temps de SNK sous l'ère Aruze.
Doki Doki Akazukin
Dragon Gal
Garou Densetsu Special
Garou Densetsu: The Legend of Wild Wolf
Kamitama
Kyuji
Maximum Impact
Metal Slug
Samurai Spirits
Samurai Spirits Gaiden: Cham Cham
Sister Quest
Sky Love
Sky Love 2: Sky's Reunion
Super Otousan
Super Otousan 2
The King of Fighters
The King of Fighters 2

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 SNK
 Atomiswave
 Taito Type X

Liens externes 
 
  Historique de la société sur Neo-Arcadia

Constructeur informatique
Développeur de jeux vidéo
Éditeur de jeux vidéo
Entreprise de jeux vidéo ayant son siège dans la préfecture d'Osaka
Entreprise fondée en 2001

Entreprise de bornes d'arcade ayant son siège au Japon
Entreprise ayant son siège dans la préfecture d'Osaka
Suita

en:SNK Playmore